Беззу́бово — название населённых пунктов.

Россия 
 Беззубово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Беззубово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Беззубово — деревня в городском округе Серебряные Пруды Московской области.